La denominación Condado de Surry puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Surry, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Surry, condado de Virginia.